SIP est un sigle composé des trois lettres S, I et P, qui peut faire référence à :
 Service d'information publique ;
 Service information et presse (SIP) du Luxembourg ;
 Session Initiation Protocol, un protocole de communication multimédia permettant, par exemple, la voix sur réseau IP (VoIP) ;
  ;
  ;
 Structural insulated panel, panneau isolé structurel ;
 , une technologie de circuit intégré ;
  ;
 , un service de recherche sur la Préhistoire en Espagne ;
 Société anonyme immobilière d'économie mixte de la ville de Poitiers ;
 Société immobilière picarde d'HLM, un bailleur social picard ;
 Société interaméricaine de la presse ;
  Service des Impôts des Particuliers, service territorial français qui est  substitué aux centres des impôts et aux services de recouvrement des trésoreries urbaines dans le cadre de la fusion entre les services des impôts et du trésor public ;
 , une société ayant donné naissance à Telecom Italia ;
 SIP, une entreprise italienne ;
  ;
 Société genevoise d'instruments physiques, ancien fabricant de bancs de contrôle dimensionnels et de machines d'usinage de haute précision ;
 Structural Insulated Panels, Panneaux en bois contreplaqué et mousse de polystyrène pour la construction de murs ;
 Système institutionnel de protection, un système de garantie mutuelle de caisses d'épargnes en Espagne.

Voir aussi

Notes et références